Sorbey kan syfta på:
 Sorbey, Meuse
 Sorbey, Moselle